Mistrzostwa Afryki w Piłce Siatkowej Kobiet 2003 – 14. edycja mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej rozegrana w Nairobi w dniach 16–23 sierpnia 2003. Turniej, pierwszy raz w historii, wygrały reprezentantki Egiptu, które wyprzedziły reprezentantki Kenii i Kamerunu.

MVP tunieju wybrana została Tahani Toson z Egiptu.

System rozgrywek 
Osiem zespołów zostało podzielonych na dwie czterozespołowe grupy, gdzie gra toczyła się systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny zagrały w półfinałach (1A-2B oraz 2A-1B), trzecie zespoły z obu grup spotkały się w meczu o piąte miejsce, zaś zespoły, które zajęły czwarte miejsca w swoich grupach zagrały o miejsce siódme. Zwycięzcy półfinałów zagrali w finale, zaś przegrani grali w meczu o trzecie miejsce.

Faza grupowa

Grupa A 
16 sierpnia 2003:

17 sierpnia 2003:

18 sierpnia 2003:

Grupa B 
16 sierpnia 2003:

17 sierpnia 2003:

18 sierpnia 2003:

Faza finałowa

o 7. miejsce 
20 sierpnia 2003:

o 5. miejsce 
20 sierpnia 2003:

Półfinały 
20 sierpnia 2003:

o 3. miejsce 
22 sierpnia 2003:

Finał 
23 sierpnia 2003:

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

kobiety 2003
2003 w piłce siatkowej
2003 w Afryce
Sport w Nairobi
Piłka siatkowa w Kenii